Дави́д Эдмо́ндович Кеосая́н () — советский, российский и армянский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, сын Эдмонда Кеосаяна и Лауры Геворкян, старший брат Тиграна Кеосаяна.

Биография 
В 1983 окончил факультет журналистики МГУ. С 1983—1986 — работал в в/о «Совэкспортфильм». С 1986 по 1992 — представитель в/о «Совэкспортфильм» в Индии. В 1993 — генеральный директор агентства «GOLD VISION» (производство рекламных и музыкальных клипов, телесериалов). С 1998 — коммерческий пилот 3-го класса.

С 2000 по 2004 — заместитель генерального директора по производству и продюсер ЗАО «Телевизионная продюсерская компания «2В».

С 2004 года — генеральный директор и продюсер ООО «Студия Арт-Базар».

Член Гильдии продюсеров России. Член Академии «Ника».

На его счету три режиссёрские работы и более 40 спродюсированных фильмов, среди которых «Марш Турецкого», «Бедная Саша», «Досье детектива Дубровского».

Скончался на 62-м году жизни 19 октября 2022 года в Москве.

Фильмография

Актёр 
 1971 — Корона Российской империи, или Снова неуловимые — беспризорник
 1982 — Где-то плачет иволга… — Доменик

Режиссёр 
 2005 — Любовница
 2006 — Три полуграции
 2008 — Любовь на острие ножа

Сценарист 
 1992 — Катька и Шиз

Продюсер 
 1996 — Дела смешные, дела семейные
 1997 — Бедная Саша
 1998 — Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского
 1999 — Президент и его внучка
 1999 — Ужин в четыре руки
 1999 — Афинские вечера
 1999 — С новым счастьем!
 1999 — Директория смерти (12 серий)
 2000 — Марш Турецкого
 2001 — С новым счастьем! 2. Поцелуй на морозе
 2001 — Мужская работа
 2001 — Леди Бомж
 2001 — Львиная доля
 2001 — Любовь.ru
 2001 — Леди Босс
 2001 — С точки зрения ангела
 2002 — Мужская работа 2
 2002 — Леди Мэр (16 серий)
 2002 — Главные роли (12 серий)
 2002 — Русские амазонки (12 серий)
 2002 — Кодекс чести (16 серий)
 2003 — Цвет нации (12 серий)
 2003 — Русские амазонки 2 (12 серий)
 2003 — Спас под берёзами
 2004 — Огнеборцы
 2004 — Операция «Цвет нации»
 2005 — Любовница
 2005 — Самая красивая
 2005 — Сумасбродка
 2006 — Счастье по рецепту
 2006 — Рекламная пауза
 2006 — Три полуграции
 2007 — Любовь на острие ножа
 2007 — Оплачено смертью
 2008 — Девочка
 2008 — Цыганочка с выходом
 2008 — Не отрекаются любя…
 2008 — Жестокий бизнес
 2008 — Самая красивая 2
 2010 — Вера, Надежда, Любовь
 2010 — 108 минут
 2010 — Единственный мужчина
 2011 — Я тебя никогда не забуду
 2012 — Защитница
 2012 — Многодетная семья
 2013 — Общага
 2014 — Море. Горы. Керамзит
 2018 — Крымский мост. Сделано с любовью!
 2022 — Бессмертные

Семья 
 Отец — Кеосаян, Эдмонд Гарегинович, советский кинорежиссёр и сценарист.
 Дочь — Лаура, актриса.
 Жена — Анаида (Анаит) Кеосаян — художник, звукорежиссёр.

Примечания

Ссылки 
 Арт-Базар

Выпускники факультета журналистики МГУ
Давид
Дети-актёры СССР